Le Championnat NCAA de basket-ball 2007 a réuni 65 équipes qui se sont affrontées en matchs à élimination directe jusqu'au Final Four qui s'est tenu à Atlanta les 31 mars et 2 avril et qui a vu les Gators de l'Université de Floride remporter un deuxième trophée consécutif face aux Buckeyes de Ohio State.

Un match de barrage opposant Florida A&M et Niagara explique le chiffre de 65 équipes inscrites. Au cours de ce match de barrage, Niagara s'est imposé 77-69 le 13 mars.

Les matchs

Est

Midwest

Sud

Ouest

Final Four

Notes et références 

2007
Basket-ball en 2007
Sport aux États-Unis en 2007